Municipio de Moniteau puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Moniteau (condado de Howard, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Moniteau (condado de Randolph, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Randolph.